Zuid-Afrikaans voetbalelftal (mannen)
 Zuid-Afrikaans voetbalelftal (vrouwen)